Schatzberger ist der Familienname von:

 Simon Schatzberger (* 1968), britischer Schauspieler
 Ignaz Schatzberger, Salzburger Landtagsabgeordneter